Margo Sari (Ilir Talo), een plaats in Indonesië
Margo Sari (Metro Kibang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing